French Open 2013 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 26 maja–9 czerwca, tradycyjnie na ziemnych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża. Była to 112. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 21 017 000 euro.

W grze pojedynczej mężczyzn obrońca tytułu, Rafael Nadal, pokonał 6:3, 6:2, 6:3 Davida Ferrera. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams pokonała Mariję Szarapową 6:4, 6:4. W deblu mężczyzn bracia Bob i Mike Bryanowie pokonali Michaëla Llodrę i Nicolasa Mahuta 6:4, 4:6, 7:6(4). W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Jekatierina Makarowa i Jelena Wiesnina, które w finale pokonały Sarę Errani i Robertę Vinci 7:5, 6:2. W grze mieszanej Lucie Hradecká oraz František Čermák pokonali w meczu o mistrzostwo Kristinę Mladenovic i Daniela Nestora 1:6, 6:4, 10–6.

Cristian Garín zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Alexandrem Zverevem 6:4, 6:1. W rozrywkach dziewcząt Belinda Bencic pokonała Antonię Lottner 6:1, 6:3. Kyle Edmund i Frederico Ferreira Silva wygrali 6:3, 6:3 z Cristianem Garínem i Nicolásem Jarry'm w grze podwójnej chłopców. Barbora Krejčíková wraz z Kateřiną Siniakovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 7:5, 6:2 z Doménicą González i Beatriz Haddad Maią.

Stéphane Houdet, poprzez pokonanie Shingo Kuniedy 7:5, 5:7, 7:6(5), obronił tytuł w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Sabine Ellerbrock zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Jiske Griffioen 6:3, 3:6, 6:1. W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz ubiegłoroczny zwycięzca, Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Gordona Reida i Ronalda Vinka 4:6, 6:4, 10–6. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Sabine Ellerbrock i Sharon Walraven 6:2, 6:3.

Cédric Pioline wraz z Fabrice'em Santoro wygrali w rozgrywkach legend poniżej 45 lat z Albertem Costą i Carlosem Moyą po kreczu rywali przy stanie 4:6, 6:4. Andrés Gómez i Mark Woodforde w turnieju legend powyżej 45 lat pokonali w finale 6:1, 7:6(2) Mansura Bahramiego
oraz Pata Casha. Lindsay Davenport i Martina Hingis pokonały 6:4, 6:2 Jelenę Diemientjewą i Martinę Navrátilovą w turnieju legend kobiet, dzięki czemu obroniły tytuł z poprzedniego roku.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Andy Murray
  Juan Martín del Potro
  Brian Baker
  Mardy Fish
  John Millman

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa w porozumieniu z federacjami amerykańską i australijską przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2012 roku oraz mistrzów z roku 2013.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

French Open 2013